Bürste steht für:

 Bürste, Gebrauchsgegenstand und verschiedenartiges Werkzeug
 Kohlebürste, Bestandteil eines Elektromotors
 Bürstenabzug, Probeabzug einer Druckseite
 abstehende Kurzhaarfrisur

Siehe auch: